Füzi János (1776–1833) unitárius lelkész, tanár
Füzi János (1960–2020) fizikus, mérnök
Füzi János (1987– ) színművész